Le Pilote, film de James Redford sorti en 2003 ;
 Le Pilote, épisode de Doctor Who diffusé en 2017.

Article connexe